Der Cup des Österreichischen Fußball-Bundes wurde in der Saison 2004/05 zum 71. Mal ausgespielt. Die Salzburger Brauerei Stiegl trat zum zweiten Mal als Sponsor des Bewerbs auf, weshalb die offizielle Bezeichnung des Wettbewerbs „ÖFB-Stiegl-Cup“ lautete.

Pokalsieger wurde vor 28.000 Zuschauern im Wiener in Ernst-Happel-Stadion der FK Austria Wien durch einen 3:1-Sieg über den SK Rapid Wien. Torschützenkönig wurde Ivica Vastić (FK Austria Wien) mit vier Treffern.

1. Runde 

Die Europacupstarter Grazer AK, FK Austria Wien, ASKÖ Pasching und SK Rapid Wien hatten in der ersten Runde ein Freilos.

|}

2. Runde 

Die Europacupstarter Grazer AK, FK Austria Wien, ASKÖ Pasching und SK Rapid Wien hatten in der zweiten Runde ein Freilos.

|}
 Das ursprüngliche Spiel am 28. September 2004 wurde wegen Ausfalls der Flutlichtanlage in der 45. Minute beim Stand von 1:1 abgebrochen.

Achtelfinale  

|}

Viertelfinale  

|}

Halbfinale  

|}

Finale

Grafische Übersicht ab dem Achtelfinale

Torschützentabelle

Weblinks 
 Austria soccer.at: Cup 2004/05  (abgerufen am 22. September 2016)
 Weltfussball.at: ÖFB-Cup 2004/2005 (abgerufen am 22. September 2016)
 Transfermarkt.at: Ko-Runde ÖFB-Cup 2004/05 (abgerufen am 22. September 2016)

Einzelnachweise 

2004
Fußballsaison 2004/05